Schwarzbauer ist der Familienname folgender Personen:

 Engelbert Schwarzbauer (1911–1972), österreichischer katholischer Theologe
 Franz Schwarzbauer (* 1953), deutscher Literaturwissenschaftler und Kulturmanager
 Harald Schwarzbauer (* 1957), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Helga Schwarzbauer (1919–2002), österreichische Schriftstellerin
 Henriette Harich-Schwarzbauer (* 1955), österreichisch-schweizerische Altphilologin
 Heribert Schwarzbauer (1922–2009), österreichischer Schriftsteller und Redakteur
 Jan Schwarzbauer (* 1966), deutscher Chemiker und Hochschullehrer
 Julius Schwarzbauer (1873–nach 1940), deutscher Orgelbauer
 Luca Schwarzbauer (* 1996), deutscher Mountainbiker 
Siehe auch:
 Schwarzenbauer